Voornaam, afgeleid van het Russische Nadezjda (Надежда)
 Nadja (band): post-metal duo
 Nadja (roman): surrealistische roman van André Breton
 Nadja (film): vampierfilm uit 1994 van Michael Almereyda